Fishkin ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fishkin (1919–1999), US-amerikanischer Jazzbassist
 James S. Fishkin (* 1948), US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler und Politologe